Il termine Terravecchia è un toponimo spesso posto in relazione con Terranova e perciò estremamente comune in Italia, si distinguono i seguenti luoghi:
 Terravecchia – comune di 689 abitanti in provincia di Cosenza
 Terravecchia – antico borgo e frazione del comune di Giffoni Valle Piana in provincia di Salerno
 Terravecchia Sepino o Terravecchia–Saipins – area archeologica in provincia di Campobasso
 Terravecchia – antica città e sito archeologico medievale a Giarratana in provincia di Ragusa
 Rione Terravecchia – quartiere storico di Serra San Bruno in provincia di Vibo Valentia
 Terravecchia – località a Grammichele in provincia di Catania, dove sorgeva il borgo scomparso di Occhiolà
 Cinta muraria di Terravecchia – bene archeologico e culturale sito in Monsampolo del Tronto in provincia di Ascoli Piceno
 Terravecchia quartiere medievale di Ortona in provincia di Chieti
 Terra Vecchia – il nucleo più antico della città di Cerignola in provincia di Foggia